Седьмо́е не́бо — обозначение самых чистых небес христианского рая. Также может означать:

 Седьмое небо — во «Второй книге Еноха» место престола Бога, окружённого херувимами и серафимами.
 Седьмое небо — верхнее из семи небес (), окружающих землю по представлениям мифической космографии.

Кинематограф 
 «Седьмое небо» — американский кинофильм 1927 года.
 «Седьмое небо» — американский кинофильм 1937 года.
 «Седьмое небо» — советский кинофильм 1971 года.
 «Седьмое небо» — французский кинофильм Бенуа Жако 1997 года.
 «Седьмое небо» — американский кинофильм 2004 года.
 «Седьмое небо» — американский «семейный» сериал, выходивший в 1996—2007 годах.
 «Седьмое небо» — бельгийский телесериал 2005 года.
 «Седьмое небо» — российско-украинский сериал 2005 года.

Другое 
 «Седьмое небо» — другое название оперетты И. О. Дунаевского «Вольный ветер».
 «Седьмое небо» — трёхэтажный вращающийся ресторан на Останкинской телебашне на отметке 330 метров.
 «Седьмое небо» — жилой район в Казани.
 «Седьмое небо» — колесо обозрения в городе Уфе, одно из крупнейших в России.
 «7 небо» — популярная игра на тему знакомств и общения в социальной сети ВКонтакте.

См. также 
 Небо (значения)